Sorbiers puede referirse a: 

 Sorbiers, comuna de Altos Alpes.
 Sorbiers, comuna de Loira.